Gaia, görög istennő
Gaia-elmélet
Gaia űrtávcső
Gaia Cyrilla, római királyné
Gaia, bolygó Isaac Asimov Alapítvány-univerzumában
Gaia, keresztnév